Jungle steht für:

 Jungle, Musikstil
 Jungle (Band), britische Soulband
 Jungle (Emma-Louise-Lied) (2011)
 Jungle (2000), indischer Film (2000)
 Jungle (Film), australisches Filmdrama von Greg McLean (2017)
 Jungle (Kiss-Lied) (1997) 
 Jungle Style, Jazz-Stilelement 
 eine Waldform, siehe Dschungel

Jungle ist der Künstlername von:

 Joey’s Jungle (Josef Buchholz; * 1995), deutscher Webvideoproduzent